Gerger steht für:

 eine Stadt und zugleich einen Landkreis in der türkischen Provinz Adıyaman in Südostanatolien, siehe Gerger

Gerger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gerger (1890–1953), österreichischer Architekt
 Franz Gerger (1868–1937), österreichischer Radrennfahrer
 Leo Gerger (1923–2001), österreichischer Maler, Grafiker und Emailleur
 Rudolf Otto Gerger (1880–1975), österreichischer Architekt